Вера-Круш () — в переводе с португальского означает «Истинный Крест».  Распространённый топоним:

 Вера-Круш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Вера-Круш — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Эвора.

См. также 
 Вера-Крус — аналог на бразильско-португальском
 Веракрус — аналог на испанском